Priceless peut faire référence à :
Priceless, une équipe de catcheur professionnel de la WWE;
Priceless, est une jument de compétition montée par la cavalière britannique  Virginia Leng ;
Priceless, une chanson du chanteur Flo Rida ;
Priceless, un album du rappeur Birdman.